Moritzbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Moritzbach (Ampfrach), rechter Zufluss der Ampfrach im Landkreis Ansbach, Bayern
 Moritzbach (Ehrenbach), rechter Zufluss des Ehrenbachs in Leutenbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Moritzbach (Lampertsbach), rechter Zufluss des Lampertsbach im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Moritzbach (Zwickauer Mulde), linker Zufluss der Zwickauer Mulde im Landkreis Zwickau, Sachsen